Killers se poate referi la:
Killers, al doilea album al trupei britanice de heavy metal Iron Maiden.
The Killers (formație), o trupă de rock din Las Vegas, Nevada.
The Killers (1946 film), producție nordamericană.